Orquídea-negra - orquidácea que produz flores de coloração escura
Orquídea Negra (personagem) - personagem da DC Comics
Orquídea Negra (álbum) - do cantor brasileiro Zé Ramalho
Black Orchid - minissérie
Orquídea Negra (banda) - banda brasileira de heavy metal

Desambiguação